«Брук. Вызов» (, ) — испанский приключенческо-исторический фильм режиссёра Даниэля Бенмайора, премьера которого состоялась 21 декабря 2010 года.

Сюжет 

6 июня 1808 года отряд наполеоновской армии  благодаря смекалке , использовавшего эхо в горах таким образом, чтобы многократно усилить звук своего барабана и заставить врагов в панике обратиться в бегство. Юноша по прозвищу Брук становится героем в родном городке и врагом номер один французской армии. Отныне любого, кто пытается помочь юноше, ждет верная смерть. 

По личному приказу Наполеона гвардейцы капитана Алена Мараваля ночью являются в дом Брука, убивают его родителей, брата и уводят невесту. У юноши не остается другого выбора — он сам начинает искать встречи с врагами, чтобы отомстить за близких.

В ролях

Ссылки 
Рецензии
 
 
 

Исторические фильмы о 1800-х годах
Фильмы о Наполеоновских войнах
Фильмы Televisió de Catalunya